Соловьевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Соловьевка — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Соловьёвка — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Соловьевка — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Соловьевка — село в Климовском районе Брянской области.
 Соловьёвка — село в Облученском районе Еврейской автономной области.
 Соловьевка — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Соловьевка — деревня в Рыбинском районе Красноярского края.
 Соловьевка — деревня в Тюхтетском районе Красноярского края.
 Соловьевка — хутор в Фатежском районе Курской области.
 Соловьевка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Соловьёвка — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Соловьевка — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Соловьевка — деревня в Липецком районе Липецкой области.
 Соловьевка — посёлок в Дубенском районе Мордовии.
 Соловьевка — деревня в Можайском районе Московской области.
 Соловьевка — село в Баганском районе Новосибирской области.
 Соловьевка — деревня в Оконешниковском районе Омской области.
 Соловьевка — село в Полтавском районе Омской области.
 Соловьевка — деревня в Седельниковском районе Омской области.
 Соловьевка — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Соловьевка — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Соловьевка — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Соловьевка — село в Дальнереченском районе Приморского края.
 Соловьевка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Соловьевка — село в Корсаковском районе Сахалинской области.
 Соловьевка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Соловьевка — упразднённая деревня в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Соловьевка — деревня в Зеленодольском районе Татарстана.
 Соловьевка — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Соловьевка — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Соловьёвка — деревня в Граховском районе Удмуртии.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Соловьёвка — село в Симферопольском районе.
 Соловьёвка — покинутое село в Симферопольском районе.

Украина 
 Соловьёвка — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Соловьёвка — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Соловьёвка — село в Александрийском районе Кировоградской области.

См. также 
 Соловьёвка — станция Сахалинской железной дороги.
 Соловьевка — река в Свердловской области.